Ахемені́ди ( — Гахаманішія) — династія давньоперських царів та низки похідних династій часів Еллінізму, яка веде свій родовід від Ахемена. Серед Ахеменідів найзначнішими були Кир II Великий і Дарій І Великий. Династія Ахеменідів припинилася в 330 до н. е. внаслідок завойовницьких походів Александра Македонського.

Сучасний стан досліджень 

Щодо історичності Ахемена висловлено контроверсійні думки — наразі немає жодних тогочасних згадок цього антропоніму, тому власне місце Ахемена-Гахаманіша у широкому діапазоні — від міфічного пращура до батька Чішпіша.

У вавілонському маніфесті Кир Великий називає себе «… син Кнбужи, царя великого, царя Аншана, онука Кураша, царя великого, царя Аншана, нащадок Шішпіша, царя великого, царя Аншана, з довічного царського роду…», тобто Ахемен-Гахаманіш Курушем не згадується саме тому, що останній, скоріше за все, не був царем великим, царем Аншану, і, вельми вірогідно, його ім'я могло зберігтися як патронім першого перського царя Аншану Чішпіша та з часом стало назвою династії. Але все це наразі залишається на рівні гіпотез та припущень.

Серед епіграфічних пам'яток з руїн Персеполісу відомі два написи Кира Великого — CMa (), CMb (), в яких він вже називає себе Гахаманішія — Ахеменід. І хоча щодо датування цих написів висловлено певні застереження, у близькому за часом написі Дарія Великого ми також бачимо назву династії — Haxâmanišiya. Цікаво те, що в цьому написі Дарій пояснює своє право на владу та описує молодшу гілку Ахеменідів, яка теж, на його думку, мала право на владу:

Грунтуючись на написах Дараявагауша певний час превалювала думка, що дві гілки Ахеменідів правили у двох сусідніх царствах — Аншані та Парсуа (Парсумаш). Наразі превалює інше бачення тогочасних подій — 

Підтвердженням цьому є наразі відомі згадки Кира, сина Чішпіша, який на власних печатках називає себе Кир Аншанський (= Кир, цар Аншану), а у тогочасних ассирійських офіційних документах його називають Кураш, цар Парсуа (Парсума). Тобто не відомо жодних підстав для тверджень, що за нащадків Чішпіша Перське царство було поділено на два окремих, і, скоріше за все, ця теза мала виключно офіційний пропагандистський характер.

Отже, починаючи з Дараявагуша Ахеменід () стало частиною офіційної титулатури перських Царів Царів, про що свідчать відомі монументальні написи і Хшаяраші, і Артахшачі.

В подальшому від Ахеменідів вели свій родовід низка малоазійських династій, та навіть пізні Аршакіди.

Генеалогічне дерево

Примітки

Додатково 
 Імперія Ахеменідів
 
 

Перські царі
Династії Стародавнього Єгипту
Монархії Персії та Ірану